Уильям Уэбб:
 Уэбб, Уильям (1882—?) — британский боксёр.
 Уэбб, Уильям (1887—1972) — австралийский судья, председатель Международного военного трибунала для Дальнего Востока.
 Уэбб, Уильям Генри (1816—1899) — американский инженер, кораблестроитель, дизайнер, филантроп.